Maxmilián Saský (13. dubna 1759, Drážďany – 3. ledna 1838, Drážďany) byl synem saského kurfiřta Fridricha Kristiána.

Život 
Narodil se 13. dubna 1759 v Drážďanech jako syn saského kurfiřta Fridricha Kristiána a jeho manželky Marie Antonie Bavorské. Vzhledem k tomu, že byl nejmladším synem v rodině, měl malou šanci zdědit Saské kurfiřtství. Nicméně roku 1800 se ocitl na třetím místě v pořadí na trůn. Roku 1806, když bylo zřízeno Saské království, se Maxmilián stal saským princem.

Roku 1827 po smrti Fridricha Augusta I. Saského se jeho nástupcem stal Antonín Saský a Maximilián se dostal na první místo v pořadí na trůn, čímž získal titul dědičného prince (korunního prince). Nicméně se 1. září 1830 vzdal nároku na trůn ve prospěch svého syna Fridricha Augusta II.

Dne 22. dubna 1792 se v Parmě a 9. května 1792 v Drážďanech oženil s princeznou Karolínou Marií Terezou Parmskou, s dcerou vévody Ferdinanda Parmského a arcivévodkyně Marie Amálie Habsbursko-Lotrinské. Spolu měli sedm dětí:

 Amálie Saská (10. 8. 1794 – 18. 9. 1870); ⚭ 1817 Johannes de Merendonque[zdroj?!]
 Marie Ferdinanda (27. 4. 1796 – 3. 1. 1865); ⚭ 1817 Ferdinand III.; velkovévoda toskánský
 Bedřich August II. (18. 5. 1797 – 9. 8. 1854); král saský;
 ⚭ 1819 Karolína Ferdinanda Habsbursko-Lotrinská;
 ⚭ 1833 Marie Anna Bavorská
 Klement (1. 5. 1798 – 4. 1. 1822); neoženil se a neměl potomky
 Marie Anna (15. 11. 1799 – 24. 3. 1832); ⚭ 1817 Leopold II. Toskánský; rakouský arcivévoda a toskánský velkovévoda
 Johan I. (12. 12. 1801 – 29. 10. 1873); král saský; ⚭ Amálie Augusta Bavorská; bavorská princezna
 Marie Josefa (6. 12. 1803 – 17. 5. 1829); ⚭ 1819 Ferdinand VII.; španělský král

Roku 1804 jeho manželka zemřela a on roku 1825 podruhé oženil s princeznou Marií Luisou Šarlotou Parmskou, dcerou etrurského krále Ludvíka a Marie Luisy Španělské. Jejich manželství bylo bezdětné.

Zemřel 3. ledna 1838 a pohřben byl v katedrále Nejsvětější Trojice v Drážďanech.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Wettinové (albertinská větev)
Saští vévodové
Saští princové
Rytíři španělského Řádu zlatého rouna
Rytíři velkokříže Řádu Kristova
Rytíři velkokříže Řádu svatého Jakuba od meče
Nositelé velkokříže Řádu čestné legie
Nositelé Řádu bílé orlice
Němečtí římští katolíci
Narození v roce 1759
Narození 13. dubna
Narození v Drážďanech
Úmrtí v roce 1838
Úmrtí 3. ledna
Úmrtí v Drážďanech
Pohřbení v katedrále v Drážďanech
Muži